Eufemia puede referirse a:

 Eufemia (emperatriz), la consorte de Justino I del Imperio Bizantino y fundador de la Dinastía Justiniana
 Eufemia de Calcedonia (289-304), santa y mártir de la Iglesia católica y ortodoxa.
 Eufemia de Kiev (1099-1139) Reina consorte de Hungría, segunda esposa del rey Colomán de Hungría.
 Eufemia de Orense (119 o 120-138 o antes), santa y mártir de la Iglesia católica.
 Eufemia de Ross (m. 1386), segunda esposa y primera reina consorte de Roberto II de Escocia.
 Eufemia de Suecia, princesa sueca, esposa de Alberto II de Mecklemburgo, duquesa consorte de Mecklemburgo, heredera de Suecia y de Noruega, y madre del rey Alberto de Suecia.

Véase también 

 Santa Eufemia
 Sant'Eufemia